Juan Guilherme Nunes Jesus (Belo Horizonte, 1991. június 10. –) brazil válogatott labdarúgó, a Napoli játékosa. Posztja szerint középső védő és balhátvéd.

Pályafutása

Sport Club Internacional

2010-től volt tagja az Internacional felnőtt keretének. A 2010-2011-es szezonban Libertadores kupát nyert az Internacionallal.

F.C. Internazionale
2012. január 30-án megvásárolta az Internazionale csapata az Internacionaltól. A 2011-12-es szezon utolsó fordulójában, a Lazio elleni 3:1-re elvesztett találkozón mutatkozott be az Inter színeiben.

Statisztika

Klub

2019. május 26-i statisztika alapján.

További információk 
Transfermarkt profil
Goal profil 

Brazil labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1991-ben született személyek
Az SC Internacional labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
Az AS Roma labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Brazil olimpiai ezüstérmesek
U20-as világbajnok labdarúgók
Élő személyek